HSC steht als Abkürzung für: 
 Hämatopoetische Stammzelle 
 Hamburger Schwimm-Club von 1879
 Hamburger Segel-Club
 Handschriftencensus, Forschungsprojekt
 Heavy Service, Steering, Construction, Nomenklatur von Lenkachsreifen für Baustellen-LKW des Reifenherstellers Continental AG
 Hellenic Space Center, griechische Weltraumagentur.
 High Speed Craft, englisch für Schnellschiff, auch HSS (~Ship)

 High Speed Cutting, englisch für Hochgeschwindigkeitszerspanung
 Hörspielcrew, eine Hip-Hop-Gruppe aus Österreich
 HomeStory Cup, ein StarCraft-II-Turnier
 HSC 2000 Coburg, ein Handballverein in der oberfränkischen Stadt Coburg  
 HSC 2000 Magdeburg, ein Handballverein aus Magdeburg.

HSc steht für:
 Mauser HSc, eine Pistole, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg entstand

Abkürzung